Johann Stockmar ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Stockmar (1719–1747), deutscher Graveur, Eisenschneider und Metallkünstler
 Johann Ernst Gotthelf Stockmar (Johann Ernst Gotthilf Stockmar; Johannes Ernestus Gotthelf Stockmarus; 1760–1825), deutscher Jurist, Amtmann und Rittergutsbesitzer
 Johann Georg Stockmar (1700–1759), Maler
 Johann Jakob Werner Stockmar (Johann Jakob Stockmar; 1742–1806), Oberstleutnant und Stadtkommandant von Darmstadt, Hofmaler Ludwigs IX. von Hessen-Darmstadt
 Johann Leonhard Stockmar (1755–1852), deutscher Medailleur und Münzmeister
 Johann Nikolaus Stockmar (Johann Nicolaus Stockmar; 1675 oder 1680–1745 oder 1750), deutscher Graveur, Eisenschneider, Metallkünstler, Kupferstecher, Grafiker und Formschneider
 Johann Theodor Stockmar (1750–1818), deutscher Münzeisenschneider, Münzwardei und Münzmeister
 Johann Wolfgang Heinrich Stockmar (Johann Wolf Heinrich Stockmar; Johann Wolfheinrich Stockmar; Wolfgang Heinrich Stockmar; 1707–1785), deutscher Münzeisenschneider, Kupferstecher, Grafiker und Hofmedailleur bei Ernst August von Sachsen-Weimar